Renft ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Renft (1942–2006), deutscher Musiker

Renft steht zudem für:
 Klaus Renft Combo, deutsche Rockband